Levieria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Levieria ingår i familjen Monimiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerordningen
Levieria